Лос Теколотес има више значења:

 Лос Теколотес (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Теколотес (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Теколотес, Гранха (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Теколотес (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Теколотес (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Теколотес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Теколотес (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Теколотес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Теколотес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Теколотес (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику